Шехейлис (, ):

 Шехейлис — индейская резервация в штате Вашингтон, США.
 Шехейлис — индейский народ в США.
 Шехейлис — река в штате Вашингтон, США.
 Шехейлис — город в штате Вашингтон, США.